«В заросшую канаву легко падать» () — художественный фильм режиссёра Яниса Стрейча, снятый на Рижской киностудии в 1986 году.

Сюжет 
Новый секретарь парторганизации колхоза «Росме» настойчиво ведёт бескомпромиссную борьбу с пережитками, укоренившимися в быту, казалось бы вполне преуспевающего хозяйства. На его стороне многие из тех, кому надоело пьянство и кумовщина.

Но у некоторых из колхозников, начиная с председателя, есть собственные причины быть недовольными методами новичка. Они плетут интриги, желая вызвать недовольство начальства, пишут анонимные письма и распускают грязные слухи о любовных похождениях молодого парторга.

В ролях 
 Янис Паукштелло — Витолдс
 Юрис Леяскалнс — Вандерс
 Индра Бурковска — Зане
 Гирт Яковлев — Янис
 Гунарс Цилинский — Дзелскалейс
 Улдис Думпис — Вилсон
 Варис Ветра — Кайзак
 Лига Лиепиня — Лаймите
 Эвалдс Валтерс — Торнис
 Леонид Грабовскис — тракторист
 Байба Индриксоне — директор школы
 Олга Дреге — доярка
 Вера Сингаевская — эпизод

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Паулс Путниньш, Янис Стрейч
 Режиссёр-постановщик: Янис Стрейч
 Оператор-постановщик: Харий Кукелс
 Композитор: Улдис Стабулниекс
 Художник-постановщик: Юрис Байкс
 Звукооператор: Глеб Коротеев
 Режиссёр: Я. Целмс
 Оператор: Е. Аугустс
 Художник по костюмам: Вечелла Варславане
 Художник-гримёр: Эдите Нориете
 Монтажёр: Майя Индерсоне
 Редакторы: А. Зиле, Н. Золотонос
 Директор: Юрий Евсеев

Ссылки 
 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1986 года
Фильмы Рижской киностудии
Фильмы Яниса Стрейча
Фильмы на латышском языке